Анке Губер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Габріела Сабатіні.

Іва Майолі виграла титул, у фіналі перемігши з рахунком Сабатіні з рахунком 6–4, 7–6(7–4).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Porsche Tennis Grand Prix, одиночний розряд
1995